Miletopolis (griechisch ) ist:

 Miletopolis (Mysien), eine antike Stadt in Mysien, etwa 10 km nordöstlich von Mustafakemalpaşa in der Türkei 
 Titularbistum Miletopolis, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum